Orlić (Biskupija), naselje u općini Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji, Hrvatska.
 Orlić (časopis), crnogorski časopis iz 19. stoljeća
 Orlić (otok), otočić uz južnu obalu Pašmana
 Orlić (prezime), prezime